Tscherwonoarmijsk (ukrainisch ; russische Entsprechung / – „Stadt der Roten Armee“) ist:

 der ehemalige Name (bis 1993) der ukrainischen Stadt Radywyliw
 der ehemalige Name (bis 2016) der ukrainischen Siedlung städtischen Typs Pulyny
 der ehemalige Name (bis 2016) des ukrainischen Rajons Tscherwonoarmijsk, siehe Rajon Pulyny